Бертельсен — скандинавская фамилия:
 Бертельсен, Йенс Йорн (род. 1952) — датский футболист.
 Бертельсен, Йоханн (1883—1972) — американский художник-импрессионист датского происхождения, также профессиональный певец и учитель пения.
 Бертельсен, Карл (1937—2019) — датский футболист.
 Бертельсен, Мадс (род. 1994) — датский футболист.
 Бертельсен, Оге (1873—1945) — датский художник.
 Бертельсен, Расмус (1827—1901) — гренландский поэт, художник, композитор, педагог, редактор.
 Бертельсен, Тронн Эрик (род. 1984) — норвежский футболист, защитник клуба «Викинг» и сборной Норвегии.